Црквена може да се односи на:

 Црквена, она која припада цркви
 Црквена општина

или

 Црквена (Прњавор), насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

или

 Црквена (притока Врбаса), притока ријеке Врбас
 Црквена (притока Велике Усоре), притока Велике Усоре
 Црквена планина, планина у Републици Србији